Макеров — русская фамилия. Женская форма Макерова.

Известные носители 
 Макеров, Леонид Николаевич (1922—1954) — советский военнослужащий, майор, Герой Советского Союза.
 Макеров, Яков Антонович (1860—1940) — советский геолог.